Australian Open-mesterskabet i damesingle 1987 var den 61. turnering om Australian Open-mesterskabet i damesingle og den 19. udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra. Turneringen var en del af Australian Open 1987 og blev spillet på græsbaner i Kooyong Lawn Tennis Club i Melbourne, Victoria, Australien i perioden 12. - 24. januar 1987. Det var den sidste udgave af mesterskabet, der blev spillet på græs i Kooyong, inden man året efter begyndte at afvikle turneringen på hardcourt-baner i Flinders Park.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg US$ ???.??? (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på knap ?? % i forhold til den foregående turnering i 1985.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 96 spillere, der var fordelt på:
 80 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 7 spillere, der har modtaget et wildcard.
 8 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen.
 1 spiller, der var gået videre til hovedturneringen fra kvalifikationen som lucky loser.

Seedede spillere 

16 spillere blev seedet.

Wildcards 

Syv spillere modtog et wildcard til hovedturneringen.

Kvalifikanter 

8 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationen til hovedturneringen.

Lucky losere 

En spiller gik videre fra kvalifikationen som lucky loser for at udfylde den plads i hovedturneringen, der blev ledig som følge af afbud fra en direkte kvalificeret spiller.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 32 spillere om 8 ledige pladser i hovedturneringen.

Følgende 8 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spiller gik videre til turneringen som lucky loser.

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i herresingle 1987
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 1987
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 1987
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 1987

Eksterne henvisninger 
 Australian Open
 Mandlikova: A special feeling (The Canberra Times, 25. januar 1987, Sunday Sport, s. 1) 
 ITF - Australian Open 1987

Noter 

Australian Open 1987
1987
WTA Tour 1987